El Trofeu Comte de Godó 1982 és una competició tennística que es jugà sobre terra batuda pertanyent al circuit Grand Prix. La 30a edició del torneig es va celebrar entre el 4 i el 10 d'octubre de 1982 en el Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí
 Quadre dobles masculins

1982
Competicions esportives del 1982 a Catalunya